Тенгиз Тедорадзе (, род. 5 июля 1967, Батуми, Грузинская ССР) — грузинский борец, выступавший в греко-римской борьбе и ММА, призёр чемпионатов мира и Европы.

Биография 
Родился в 1967 году в Батуми. В 1986 году выиграл первенство Европы среди юниоров, в 1987 году — первенство мира среди юниоров.

Перейдя во взрослую категорию, в 1993 году стал бронзовым призёром чемпионатов мира и Европы, однако в последующие годы выступал не столь успешно.

С 2000 года стал выступать по правилам ММА, преимущественно на территории Англии. Всего за 2000—2010 годы провёл 35 боёв, из которых 23 выиграл, 10 проиграл, 1 бой завершился вничью и ещё один был признан несостоявшимся. Участвовал в боях с такими известными соперниками как, Джефф Монсон, Фабрисиу Вердум, Антониу Сильва, Валентайн Оверем и Джеймсом Томпсоном (дважды).

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Победа
|align=center|23-10-1 (1)
|Джей Мортимор
|Техническим нокаутом (удары)
|SAH 9 - Strength and Honour
|2 октября 2010
|align=center|1
|align=center|4:50
|Эксетер, Англия
|
|-
|Поражение
|align=center|22-10-1 (1)
|Валентейн Оверем
|Нокаутом (удар ногой в голову)
|PFC 2 - Pancrase Fighting Championship 2
|17 апреля 2010
|align=center|1
|align=center|0:07
|Марсель, Франция
|
|-
|Поражение
|align=center|22-9-1 (1)
|Джеймс Томпсон
|Техническим нокаутом (удары)
|ZT Fight Night - Heavyweights Collide
|30 января 2010
|align=center|2
|align=center|2:55
|Хов, Англия
|
|-
|Поражение
|align=center|22-8-1 (1)
|Мартин Томпсон
|Техническим нокаутом (удары)
|UF - Punishment
|3 мая 2008
|align=center|1
|align=center|N/A
|Донкастер, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|22-7-1 (1)
|Мустафа Аль-Тюрк
|Решением (единогласным)
|Cage Rage 23 - Unbelievable
|22 сентября 2007
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лондон, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|21-7-1 (1)
|Эрик Эш
|Техническим нокаутом (удары)
|Cage Rage 22 - Hard as Hell
|14 июля 2007
|align=center|1
|align=center|4:26
|Лондон, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|20-7-1 (1)
|Роб Броутон
|Техническим нокаутом (остановка доктором)
|Cage Rage 20 - Born 2 Fight
|10 февраля 2007
|align=center|2
|align=center|0:58
|Лондон, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|19-7-1 (1)
|Энди Костелло
|Техническим нокаутом (остановка рефери)
|AM 10 - GRRRound & Pound
|14 октября 2006
|align=center|2
|align=center|2:30
|Киддерминстер, Англия
|
|-
|Ничья
|align=center|18-7-1 (1)
|Мойз Римбон
|Ничья
|UF 3 - Ultimate Force 3
|12 августа 2006
|align=center|5
|align=center|5:00
|Донкастер, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|18-7 (1)
|Джордан Фэрибол
|Техническим нокаутом (удары)
|2H2H - Road to Japan
|18 июня 2006
|align=center|1
|align=center|0:23
|Нидерланды
|
|-
|Поражение
|align=center|17-7 (1)
|Дэйв Дэлглиш
|Нокаутом (удары)
|2H2H - Road to Japan
|18 июня 2006
|align=center|1
|align=center|8:49
|Нидерланды
|
|-
|Поражение
|align=center|17-6 (1)
|Эдсон Клаас
|Нокаутом (удар)
|Cage Rage 16 - Critical Condition
|22 апреля 2006
|align=center|1
|align=center|0:05
|Лондон, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|17-5 (1)
|Роберт Берри
|Техническим нокаутом (удары)
|Cage Rage 15 - Adrenalin Rush
|4 февраля 2006
|align=center|1
|align=center|1:53
|Лондон, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|16-5 (1)
|Том Блэкледж
|Техническим нокаутом
|UF 1 - Ultimate Force 1
|26 ноября 2005
|align=center|1
|align=center|3:16
|Южный Йоркшир, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|15-5 (1)
|Том Блэкледж
|Сабмишном (добивание)
|CWFC - Strike Force 3
|1 октября 2005
|align=center|1
|align=center|2:20
|Ковентри, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|14-5 (1)
|Роберт Берри
|Техническим нокаутом
|GR 13 - Goshin Ryu 13
|23 июля 2005
|align=center|1
|align=center|4:55
|Англия
|
|-
|Поражение
|align=center|13-5 (1)
|Джефф Монсон
|Сабмишном (удушение сзади)
|CWFC - Ultimate Force
|30 апреля 2005
|align=center|1
|align=center|1:59
|Шеффилд, Англия
|
|-
|Поражение
|align=center|13-4 (1)
|Антонио Сильва
|Техническим нокаутом (удары)
|UKMMAC 10 - Slugfest
|6 марта 2005
|align=center|1
|align=center|1:14
|Эссекс, Англия
|
|-
|Поражение
|align=center|13-3 (1)
|Джефф Монсон
|Сабмишном (удушение сзади)
|CWFC 9 - Xtreme Xmas
|18 декабря 2004
|align=center|1
|align=center|3:51
|Шеффилд, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|13-2 (1)
|Марк Годдард
|Техническим нокаутом
|CFC 2 - Cage Carnage
|14 ноября 2004
|align=center|2
|align=center|0:00
|Ливерпуль, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|12-2 (1)
|Крэйг Амер
|Сабмишном (удары)
|CWFC 8 - Brutal Force
|18 сентября 2004
|align=center|1
|align=center|0:23
|Шеффилд, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|11-2 (1)
|Майкл Нээп
|Решением (большинством судейских голосов)
|CFC 1 Cage Carnage
|11 июля 2004
|align=center|0
|align=center|0:00
|Ливерпуль, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|10-2 (1)
|Джеймс Томпсон
|Техническим нокаутом (остановка углом)
|UC 10 - Ultimate Combat X
|20 июня 2004
|align=center|2
|align=center|5:00
|Киддерминстер, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|9-2 (1)
|Энди Райан
|Техническим нокаутом (удары)
|CWFC 7 - Showdown
|9 мая 2004
|align=center|1
|align=center|2:05
|Барнсли, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|8-2 (1)
|Майкл Нээп
|Решением судей
|DF - Durata World Grand Prix 3
|12 декабря 2003
|align=center|1
|align=center|5:00
|Загреб, Хорватия
|
|-
|Победа
|align=center|7-2 (1)
|Ремко Пардул
|Сабмишном (удары)
|EF 1 - Genesis
|13 июля 2003
|align=center|1
|align=center|2:44
|Лондон, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|6-2 (1)
|Майк Уорд
|Сабмишном (удары)
|EB 3 - Extreme Brawl 3
|29 июня 2003
|align=center|1
|align=center|N/A
|Беркшир, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|5-2 (1)
|Уэйн Ласселли
|Техническим нокаутом (удары)
|EB 2 - Extreme Brawl 2
|30 марта 2003
|align=center|1
|align=center|0:00
|Беркшир, Англия
|
|-
|
|align=center|4-2 (1)
|Стив Томас
|Без результата
|CWFC 3 - Cage Warriors 3
|16 марта 2003
|align=center|1
|align=center|N/A
|Хэмпшир, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|4-2
|Джаррод Спид
|Техническим нокаутом (удары)
|EB 1 - Extreme Brawl 1
|15 декабря 2002
|align=center|1
|align=center|0:00
|Беркшир, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|3-2
|Адриан Вилд
|Нокаутом (удары)
|UZI 1 - Cage Combat Evolution
|30 ноября 2002
|align=center|1
|align=center|0:00
|Милтон-Кинс, Англия
|
|-
|Поражение
|align=center|2-2
|Джон Торп
|Сабмишном (удушение треугольником)
|MB 8 - Millennium Brawl 8
|22 сентября 2002
|align=center|3
|align=center|0:00
|Хай-Уиком, Англия
|
|-
|Поражение
|align=center|2-1
|Фабрисио Вердум
|Сабмишном (удушение треугольником)
|MB 7 - Millennium Brawl 7
|16 июня 2002
|align=center|1
|align=center|0:00
|Хай-Уиком, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Джон Уир
|Техническим нокаутом (удары)
|MB 6 - Millennium Brawl 6
|7 апреля 2002
|align=center|2
|align=center|0:00
|Хай-Уиком, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Роман Костенников
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|Rings - Russia vs. Georgia
|16 августа 2000
|align=center|1
|align=center|7:30
|Тула, Россия
|
|}

Ссылки 
 
 

Борцы Грузии